Улица Воро́вского — крупная улица в городе Кирове, имеет статус магистральной, центральная улица Юго-Западного жилого района города. Расположена в Первомайском и Ленинском районах Кирова. Начинается от улицы Урицкого в районе Филармонии и заканчивается, соединяясь с улицей Ульяновской.

История 

В начале XV века в районе современной Филармонии располагался двор князя Семёна (Симеона) Дмитриевича (сына суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича). В 1416 году его наследники после безуспешных попыток вернуть суздальские и нижегородские земли сдались Москве и покинули Вятку, за территорией бывшего двора, отданного «на кормление» вятским воеводам, в народе закрепилось название Семёновской пустоши. Со временем рядом с ней образовалась деревня Семёновская.

В начале XIX века растущая Вятка поглощала близлежащие поселения, в 1812 году в регулярном плане на месте бывшей пустоши появилась Хлебная площадь, а от площади своё начала брала Семёновская улица. В 1839 году на перспективе улиц Семёновской и Воскресенской (Ленина) был заложен храм во имя святого князя Александра Невского по проекту архитектора Александра Витберга. Хлебная площадь получила название Александровской.

В 1923 году Семёновская улица была переименована в улицу Вацлава Воровского, советского коммунистического деятеля и дипломата, отбывавшего ссылку в Орлове в 1899—1901 годах. В советские годы улица сильно выросла на запад. В начале 90-х планировалось её соединение с Кировской объездной автодорогой, сейчас этот проект приостановлен.

По улице проходят многие троллейбусные и автобусные маршруты (за исключением трудно проезжих участков улицы — до пересечения с улицей Урицкого и после пересечения с проспектом Строителей).

Объекты 
 Кировская областная филармония
 Администрация города Кирова
 Третий корпус Кировской государственной медицинской академии
 Кировская областная клиническая больница
 ЦУМ
 Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району (Администрация Ленинского района города Кирова)
 Кинотеатр «Колизей»
 Стадион «Прогресс»
 Кинотеатр «Дом Кино» (закрыт)
 Торговый и развлекательный центры «Глобус»
 Храм целителя Пантелеимона
 Площадь Маршала Конева

Пересекает 
Улицы Урицкого, Ленина, Свободы, Володарского, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дерендяева, Октябрьский проспект, улицы Горького, Слободская, Чапаева, проезд Хлебозаводской, улицы Сурикова, Ивана Попова, проезд Мелькомбинатовский, улицу Солнечную, Студенческий проезд, улицы Производственная, Екатерины Кочкиной, Менделеева, Маршала Конева, проспект Строителей, улицу Ульяновскую.

Развитие 
В 2009—2010 годах на участке между перекрёстками с улицами Горького и Ивана Попова была произведена реконструкция с расширением проезжей части. В конце 2009 года построен четвёртый (после расположенных у завода Лепсе, ЦУМа — на ул. Московской, бывшего магазина «Мечта») подземный переход около бывшего магазина «Рассвет» (перекрёсток с улицей Чапаева). В дальнейшем планируется расширение проезжей части на участке от ул. Ленина до ЦУМа. В 2014 году открыт подземный переход у ресторана «Макдоналдс» и ТЦ «Глобус».

Ссылки 
 Улица Воровского на сервисе Яндекс.Панорамы.
 История улицы Семёновской на сайте НашаВятка.ру

Улицы Кирова
Появились в 1812 году